Entrín Bajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Entrín Bajo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Entrín Bajo (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar